Käfergraben ist der Name folgender Orte:

 Käfergraben (Gemeinde Garsten), Ortsteil von Garsten, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Käfergraben (Gemeinde Schlierbach), Ortsteil von Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich